Купа́вна — топоним:
 Старая Купавна — город в Ногинском районе Московской области.
 Городское поселение Старая Купавна — муниципальное образование в Ногинском районе Московской области.
 Новая Купавна — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Купавна — микрорайон города Балашихи Московской области.
 Купавна — станция Горьковского направления Московской железной дороги.